Чон Донъён, также в СМИ упоминается как Чон Дон Ён (; , ) — журналист, политик Кореи. Он был кандидатом от Объединённой новой демократической партии на пост президента Кореи в 2007 году.
С апреля 2004 года до декабря 2005 года Чон Донъён был министром объединения. Перед этой должности, он отслужил два срока в Национальном Собрании от партии Национальный конгресс за новую политику и Демократической партии нового тысячелетия, соответственно; дважды был председателем партии Ури.
Он имеет степень бакалавра в области истории Кореи от Сеульского национального университета в 1979 и магистра в университете Уэльса, и до прихода в политику, он был журналистом и ведущей на телерадиокомпании «MBC».

Краткая биография 
 1971 год — выпустился из старшей школы Чонджу (48-ой выпуск)
 1972 год — поступил на факультет истории Кореи в Сеульский Национальный Университет
 1978 год — был принят в радиовещательную компанию MBC (Munhwa Broadcasting Corporation)
 1979 год — окончил факультет истории Кореи в Сеульском Национальном Университете
 1982 год — работал в качестве журналиста в отделе политических новостей
 1985 год — вел программу новостей «Краткие новости»
 1986 год — вел «Акутальные новости MBC»
 1988 год — временно вел «Новостной отдел MBC» по выходным (20-21.02)
 1989 год — специальный корреспондент в Лос-Анджелесе
 1993 год — вел «Объединенный обзор»
 1994 год — временно вел «Новостной отдел MBC» по выходным (12.03, 20.03)
 1994.09.11 — 1996.01.07 — вел «Новостной отдел MBC» по выходным
 1996 год — член 15-го Национального собрания (Национальная партия новой политики, город Чонджу)
 1996 год — пресс-секретарь Национальной партии новой политики
 1998 год — глава местной избирательной кампании 6.4 в сеульском избирательном штабе
 1999 год — специальный помощний председателя Национальной партии новой политики
 2000 год — председатель комитета Демократической партии нового тысячелетия по делам молодежи
 2000 год — член 16-го Национального собрания (Демократическая партия нового тысячелетия, город Чонджу)
 2000 год — пресс-секретать Демократической партии нового тысячелетия, председатель Верхнего совета
 2002 год — кандидат на пост президента от Демократической партии нового тысячелетия
 2002 год — постоянный советник Демократической партии нового тысячелетия
 2002 год — председатель сетевого информационного общества Кореи
 2002 год — представитель общества Любителей Кубка Мира
 2002 год — начальник штаба по повышению уровня осведомленности среди населения в избирательной кампании на пост президента в Демократической партии нового тысячелетия
• 2004 год — председатель партии Ури
• 2004 — декабрь 2005 — вступление на пост 31-го Министра Объединения (отказ от поста председателя)
 2004 август — председатель комитета Совета национальной безопасности
 2006 год — председатель партии Ури
 31 мая 2006 — покинул пост председателя после поражения на местных выборах
 15 октября 2007 — кандидат на пост президента на 17-х выборах от Объединённой новой демократической партии
 2009 год — член 18-ой Национального собрания (без партии, город Чонджу)
 Февраль 2010 — повторно присоединился к Демократической партии
 Март 2010 — занят пост советника Демократической партии
 Июнь 2010 — член комитета по международной торговле и объединению 18-го Национального собрания
 Октябрь 2010 — глава Верхнего совета Демократической партии
 Декабрь 2010 — председатель специального комитета по установлению мира между Южной и Северной Кореей в Национальном собрании
 Член комитета по защите окружающей среды и труда 18-го Национального собрания
 Декабрь 2011 — май 2013 — постоянный советник Объединенной демократической партии
 Май 2013 — март 2014 — постоянный советник Демократической партии
 Май 2013 — январь 2015 — постоянный советник Нового политического альянса за демократию
 Апрель 2014 — сопредседатель центральной избирательной комиссии Нового политического альянса за демократию
 Январь 2015 — покинул Новый политический альянс за демократию и присоединился к партии Народное собрание
 Апрель 2015 — выставил свою кандидатуру на дополнительных выборах в Национальное собрание, но потерпел поражение
 Май 2016 — член 20-го Национального собрания (Народная партия, город Чонджу)
 Июнь 2016 — член Транспортного комимета 20-го Национального собрания
 Июль 2016 — председатель специального комитета по созданию будущих рабочих мест 20-го Национального собрания
 Январь 2017 — председатель национального комитета Народной партии по реформам
 Апрель 2017 — май 2017 — член комитета Народной партии по проведение избирательной кампании

Ссылки 
  Official website
 «Uri Party leader quits following shocking local election defeat», Yonhap News, May 1, 2006.
 «Front-runners trade barbs as leadership competition heats up», The Korea Herald, February 2, 2006.
 Interview with OhmyNews 'I Will Work for an Inter-Korean Summit in 2005', December 6, 2004.
 «Unification a Personal Struggle for Chung Dong-young», The Korea Times, May 30, 2004.
 «Senior Citizens Demand Uri Party Chairman Quit Politics», The Korea Times, April 4, 2004.
 «New Chairman Chung Dong-young of the Uri Party» , The Dong-A Ilbo, January 11, 2004.

Министры объединения Кореи
Кандидаты в президенты Республики Корея
Политики Кореи
Руководители политических партий Республики Корея